Let Me Down Easy – singolo di Bettye LaVette del 1965
 Let Me Down Easy – singolo di Roger Daltrey del 1985
 Let Me Down Easy – singolo di Billy Currington del 2010
 Let Me Down Easy – singolo di Paolo Nutini del 2014
 Let Me Down Easy – singolo degli Sheppard del 2015